Ladonia ist der Name zweier Orte in den Vereinigten Staaten:

Ladonia (Alabama)
Ladonia (Texas)

Außerdem ist Ladonia der offizielle Name der von Lars Vilks ausgerufenen Mikronation Ladonien.